Ipanguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipanguaçu (ort), Rio Grande do Norte, 
 Ipanguaçu (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar